Бе́нтон () — англоязычная фамилия.

 Бентон, Бернард (род. 1957) — американский боксёр-профессионал.
 Бентон, Глен (род. 1967) — американский музыкант, вокалист, бас-гитарист.
 Бентон, Джон (род. 1969) — американский кёрлингист.
 Бентон, Дуайт (1834—1903) — американский художник.
 Бентон, Дэйв (настоящее имя — Эфрен Эже́н Бени́та; род. 1951) — эстонский музыкант и поп-певец.
 Бентон, Оскар (1949—2020) — композитор, исполнитель.
 Бентон, Роберт (род. 1932) — американский кинорежиссёр и сценарист, получивший три «Оскара».
 Бентон, Томас Харт (1889—1975) — американский художник.
 Бентон, Томас Харт (политик) (1782—1858) — американский государственный деятель, сенатор США.
 Бентон, Флетчер (1931—2019) — американский художник, скульптор.
 Бентон, Фредрик (род. 1986) — гуамский футболист.

Топоним 
  — тауншип в штате Огайо.